Печ — многозначный термин.

Фамилия 
 Печ, Роберт (1875—1945) — немецкий германист и фольклорист.
 Печ, Саму (1854—1922) — венгерский архитектор.
 Пёч, Хаген (род. 1991) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2018).

Топоним

Венгрия 
 Печ — пятый по величине город Венгрии.
 «Печ» — венгерский футбольный клуб из города Печ.

Сербия 
 Печ — город в Метохии. Контролируется частично признанной Республикой Косово.
 Печ — община в Сербии.

См. также 
 Печский район — административно-территориальная единица Венгрии.
 Печский округ
 Печь (значения)